Владимир Панкратов:
 Панкратов, Владимир Васильевич (1930—2006) — учёный-правовед, криминолог.
 Панкратов, Владимир Иосифович (1939—2007) — начальник ГУВД Москвы (1992—1995).